Il termine Vostok (in russo significa est) è utilizzato nei seguenti contesti:

 Programma Vostok – programma spaziale sovietico 
 lanciatore Vostok – razzo utilizzato per lanciare la navicella omonima
 Navicella Vostok – navicella utilizzata nel programma omonimo
 Vostok (Kiribati) – isola nell'Oceano Pacifico
 Base Vostok – base scientifica russa in Antartide
 Lago Vostok – lago subglaciale situato sotto la stazione omonima 
 Vostok (Russia) – centro abitato situato nel Distretto di Krasnoarmeysky nel Kraj primorskij in Russia.
 Vostok – azienda orologiaia con sede a Čistopol'
 Vostok – team motociclistico sovietico
 Vostok – personaggio minore di PK - Paperinik New Adventures
 Vostok (sloop-of-war) – nave con la quale Fabian Gottlieb von Bellingshausen esplorò l'Antartide nel 1820